Mahe bzw. Mahé heißen folgende geographische Objekte:
 Mahé (Seychellen), die größte Insel der Seychellen
 Mahe (Indien), Stadt im  Unionsterritorium Puducherry, Indien
 Mahe (Ning’an), 马河乡, Gemeinde der Stadt Ning’an, Provinz Heilongjiang, China 
 Mahe (Berg), ein Berg auf der indonesischen Insel Sukun
 Mahe (Lofa), ein Fluss in Liberia
 Mahe, ein Fluss in Indien, siehe Mayyazhipuzha

Mahé ist der Name von
 Mahé (Spiel), einem Brettspiel

Mahé ist der Familienname folgender Personen:
 André Mahé (1919–2010), französischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Mahé (* 1944), französischer Orientalist und Historiker
 Kentin Mahé (* 1991), französischer Handballspieler
 Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais (1797–1840), französischer Schachmeister
 Norbert-Jean Mahé, französischer Autorennfahrer
 Pascal Mahé (* 1963), französischer Handballspieler
 Stéphane Mahé (* 1968), französischer Fußballspieler

MAHE ist die Abkürzung für:
 Museo Arqueológico y de Historia de Elche, historisches und archäologisches Museum in Elche, Spanien

MAHE